Râul Vlăsia se poate referi la:

 Vlăsia - afluent al râului Rădoteasa
 Vlăsia - afluent al râului Ialomița